José Pinheiro ist der Name folgender Personen:

* José Pinheiro (Ruderer) (* 1933), portugiesischer Ruderer
 José Pinheiro (Fechter) (* 1938), portugiesischer Fechter
 José Baptista Pinheiro de Azevedo (1917–1983), portugiesischer Politiker
 José María Pinheiro (* 1938), Altbischof von Bragança Paulista